La pastourelle peut désigner :

 un genre poétique du Moyen Âge ;
 une figure de danse, figure du quadrille français ;
 Pastourelle, tableau de 1889 de William Bouguereau ;
 une variété de châtaignes aussi appelée burzette ou châtaigne roussette ;
 une religieuse membre de la congrégation des Sœurs Jésus Bon Pasteur ;
 une des marques commerciales (« La Pastourelle ») de l'appellation Roquefort (fromage) dans le Massif central ;
 une graphie francisée de la locution rouergate pastourèl désignant une jeune fille faisant le pastre (la bergère gardant le bétail à la pâture).